Condado de Claiborne (Tennessee)
 Condado de Claiborne (Mississippi)

Ver também 
 Paróquia de Claiborne

Desambiguações de topônimos